Журавлиный заказник:

 Журавлиный заказник — заказник в Киевской области
 Журавлиный заказник — заказник в Сумской области